Kazimierz Domański – sierżant Wojska Polskiego, 15 czerwca 1932 odznaczony Krzyżem Niepodlegości
 Kazimierz Domański (ur. 1897) – porucznik kawalerii Wojska Polskiego, żołnierz Legionów Polskich, odznaczony Krzyżem Niepodlegości (2 sierpnia 1931) i Krzyżem Walecznych
 Kazimierz Domański (1934–2002) – działacz katolicki
 Kazimierz Domański (1937–2018) – kolarz szosowy, medalista mistrzostw Polski

Przypisy